Jean dell'Abbate (?-?), artiste italien.
 Pierre-Paul dell'Abbate l'Ancien, artiste italien.
 Nicolò dell'Abbate (1509 ou 1512-1571), artiste italien.
 Giulio Camillo dell'Abbate (?-?), artiste italien.
 Pierre-Paul dell'Abbate le Jeune (?-?), artiste italien.

Voir aussi 
 
 
 Ercole dell'Abate